Mikael Backlund (né le  à Västerås en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il commence sa carrière professionnelle avec le VIK Västerås HK en Allsvenskan. Il est choisi en 2007 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary au , en . Le , il joue son premier match dans la LNH. Le , il signe un contrat avec Calgary pour trois ans et un salaire annuel de 3,58 millions de dollars.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suède en sélections jeunes. L'équipe a remporté la médaille d'argent au championnat du monde junior 2008 en République tchèque.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006||VIK Västerås HK|| Allsvenskan|| 12|| 2|| 2|| 4|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| VIK Västerås HK|| Allsvenskan|| 18|| 1|| 2|| 3|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| VIK Västerås HK|| Allsvenskan|| 37|| 9|| 4|| 13|| 24|| 14|| 6|| 3|| 9|| 4
|-
| 2008-2009 ||Rockets de Kelowna ||LHOu ||28 ||12 ||18 ||30 ||26 ||19 ||13 ||10 ||23 ||26 
|-
| 2009||Rockets de Kelowna ||C. Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
| 2008-2009|| VIK Västerås HK|| Allsvenskan|| 17|| 4|| 4|| 8|| 39||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 ||Flames de Calgary ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010||Heat d'Abbotsford ||LAH || 54|| 15|| 17|| 32|| 26||13 ||1 ||8 ||9 ||14
|-
| 2009-2010 ||Flames de Calgary ||LNH ||23 ||1|| 9 ||10 ||6  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011|| Heat d'Abbotsford ||LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||- || -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 ||Flames de Calgary ||LNH ||73 || 10|| 15|| 25|| 18||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Flames de Calgary ||LNH || 41|| 4|| 7|| 11|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||VIK Västerås HK ||Allsvenskan || 23|| 12|| 18|| 30|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||Flames de Calgary ||LNH || 32|| 8|| 8|| 16|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Flames de Calgary || LNH || 76 || 18 || 21 || 39 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Flames de Calgary || LNH || 52 || 10 || 17 || 27 || 14 || 11 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 82 || 21 || 26 || 47 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 81 || 22 || 31 || 53 || 36 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || Flames de Calgary || LNH || 82 ||14 || 31 || 45 || 78 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH || 77|| 21|| 26|| 47|| 52|| 5|| 1|| 2|| 3|| 8 
|-
| 2019-2020 || Flames de Calgary || LNH || 70|| 16|| 29|| 45|| 26|| 10|| 4|| 2|| 6|| 8 
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 54 || 9 || 23 || 32 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Flames de Calgary  || LNH || 82 || 12 || 27 || 39 || 30 || 12 || 5 || 3 || 8 || 8
|-

| 826 || 166 || 270 || 436 || 395 || 42 || 12 || 10 || 22 || 32

Au niveau international 

| 2006 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||3||1||0||1||0||+2|| align="left"|  place
|-
| 2007 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||6||6||1||7||6||0|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2008 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior ||6||3||4||7||10||+3|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2009 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior ||6||5||2||7||6||-1|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2010 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 3|| +3|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2011 || align=left| Suède || align="left"| Championnat du monde || 9|| 3|| 2|| 5|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2014 || align=left| Suède || align="left"| Championnat du monde || 10|| 5|| 3|| 8|| 29|| +3|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2016 || align=left| Suède || align="left"| Championnat du monde || 8 || 3 || 1 || 4 || 4 || -2 || align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left| Suède || align="left"| Coupe du monde || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|Demi-finaliste
|-
| 2018|| align=left| Suède || align=left|Championnat du monde ||10 ||2 ||7 ||9 ||6 ||+7 || align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Västerås
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du VIK Västerås HK
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat d'Abbotsford
Attaquant de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace